Rio Padauari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Padauari (vattendrag i Brasilien), Amazonas, 
 Rio Padauarí, vattendrag, Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar